Trnava može značiti:

Hrvatska:
 Trnava (Osječko-baranjska županija), naselje i općina u Osječko-baranjskoj županiji
 Trnava (Gornji Bogićevci), naselje u općini Gornji Bogićevci, Brodsko-posavska županija
 Trnava Cabunska, naselje u općini Suhopolje, Virovitičko-podravska županija
 Trnava (Zagreb), zagrebački kvart
 Trnava (rijeka), rijeka u Međimurju
 Velika Trnava, do 1900. iskazivana pod imenom Trnava, naselje u općini Hercegovac, Bjelovarsko-bilogorska županija

Srbija:
 Trnava (Čačak, Srbija), naselje u općini Čačak, Srbija

Slovačka:
 Trnava (Slovačka), grad u Slovačkoj

Češka:
 Trnava (Želivka), rijeka u Češkoj, pritok Želivke (porječje Vltave)